По́ммер (, ) — немецкая и латышская фамилия. 

Известные носители:
 Поммер, Гарибальди (1908—1972) — эстонский скульптор.
 Иоанн (Поммер) (1876—1934) — епископ РПЦ, архиепископ Рижский и Митавский, предстоятель Латвийской православной церкви, святой.
 Поммер, Райнхольд (1935—2014) — западногерманский велогонщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне.
 Поммер, Эрих (1889—1966) — деятель немецкой и американской кинематографии.

См. также 
 Поммери